

Patronyme 
 (Classement par ordre alphabétique)

 Ada Ballin (1862-1906), femme de lettres britannique
 Albert Ballin (1857 - 1918), homme d'affaires allemand ;
 Auguste Ballin (1842-?), peintre et graveur français
 Claude Ballin (1615 - 1678), orfèvre français ;
 Claude Ballin (le Jeune) (1660 - 1754), orfèvre français ;
 Ernst Hirsch Ballin (1950-), homme politique néerlandais ;
 Florence Ballin, femme peintre américaine ;
 Henry Edward Ballin (1783-1853), graveur ;
 Hugo Ballin (1879-1956), peintre et illustrateur américain ;
 Joel Ballin (1822-1885), graveur ;
 Mabel Ballin (1897-1958), actrice américaine du cinéma muet ;
  (1984-), joueur de rugby à XIII ;
 Michel Ballin (1619-1706), peintre français ;
 Mogens Ballin (1872 - 1914), peintre danois ;
 Philippe Antoine Ballin, peintre français ;
 Pierre Paul Ballin (vers 1778-?), peintre français ;
 Vincent Ballin, peintre français.

Toponymes 

 Ballin, village du Cameroun, faisant partie de la commune d'Akwaya.

Transport maritime 
 SS Albert Ballin, paquebot transatlantique.

Références